Othello (de odo, richesse et theudo, peuple) est un prénom d'origine germanique.

Théâtre 
 Othello ou le Maure de Venise, une tragédie de Shakespeare
 Othello, le personnage principal de cette pièce

Musique 
 Othello, un ballet de Maurice Thiriet
 Otello, un opéra de Gioachino Rossini, d'après Shakespeare
 Otello, un opéra de Giuseppe Verdi, d'après Shakespeare
 Otello, un des nombreux pseudonymes du chanteur italien  Ken Laszlo

Téléfilm 

 Othello, un téléfilm de David Greene diffusé en 1953
 Othello, un téléfilm de Tony Richardson diffusé en 1955
 Othello, un téléfilm d'Yves-André Hubert diffusé en 1979
 Othello, un téléfilm de Jonathan Miller diffusé en 1981
 Othello, un téléfilm de Janet Suzman diffusé en 1989
 Othello, un téléfilm de Trevor Nunn diffusé en 1990
 Othello, un téléfilm de Geoffrey Sax diffusé en 2001

Cinéma 
 Otello, un film de Mario Caserini et de Gaston Velle sorti en 1906
 Othello, un court métrage de Franz Porten sorti en 1908
 Otello, un film d'Enrico Novelli sorti en 1909
 Othello, un film de Dimitri Buchowetzki sorti en 1922
 Othello, un film de George Cukor sorti en 1947
 Othello (The Tragedy of Othello: The Moor of Venice), un film de et avec Orson Welles sorti en 1951
 Othello, un film de Sergueï Ioutkevitch sorti en 1955
 Othello, un film de Stuart Burge sorti en 1965
 Othello, un film de Joseph Papp sorti en 1979
 Othello, un film de Franklin Melton sorti en 1981
 Otello, un film-opéra de Franco Zeffirelli sorti en 1986) d'après Verdi
 Othello, un film d'Oliver Parker sorti en 1995 

 Grande Otelo est le nom de scène du brésilien Sebastião Bernardes de Souza Prata (1915-1993)

Lieux
 Othello, une ville de l'État de Washington aux États-Unis.

Jeux 
 Othello, un jeu, aussi appelé  Reversi
 Othello, un jeu vidéo édité par Nintendo en 1988
 Othello, un jeu vidéo édité sur Atari 2600 en 1980

Divers 
 Othello, un cépage interdit en 1935
 Othello, un pétrolier ayant coulé le  au large de Tralhavet (Suède)
 Othello, un manga, créé par Satomi Ikezawa

Homonymie de titre